«Берум» () — норвежский футбольный клуб из пригорода Осло Саннвика. В настоящий момент он выступает в Первом дивизионе, втором по силе дивизионе страны. 

Футбольный клуб был основан 26 марта 1910 года. Первоначально клуб назывался ФК Гране (), но быстро сменил название на СК Гране () из-за включения в состав клуба различных секций по другим видам спорта. После объединения в 1946 году клуб объединился с рабочей командой Саннвика АИЛ (), команда стала называться ИЛ Моде (). Своё нынешнее название клуб носит с 1969 года.

«Берум» играет свои домашние матчи на стадионе Саннвика в Саннвике, вмещающем 1 500 зрителей. Около 30 лет клуб принимал гостей на стадионе Неддеруд в Беруме.

Ссылки
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Норвегии
Футбольные клубы, основанные в 1910 году